Liden kan syfta på:

Ortnamn 
 -liden – ett ortnamnsefterled
 Lidens socken – en socken i Medelpad
 Lidens landskommun – en tidigare kommun i Västernorrlands län 1863-1886 och 1936-1951 benämnd Indals-Lidens landskommun 1886-1936
 Lidens församling – en församling i Medelpads kontrakt i Härnösands stift
 Lidens kyrka – en kyrkobyggnad i Lidens församling
 Lidens gamla kyrka – en kyrkobyggnad i Liden
 Liden – en tätort i Sundsvalls kommun och kyrkbyn i Lidens socken
 Lidens distrikt – ett distrikt i Sundsvalls kommun och Västernorrlands län 2016–
 Indals-Lidens landskommun – en tidigare kommun i Västernorrlands län 1952–1973
 Indals-Lidens kommundel – en kommundel i Sundsvalls kommun
 Liden, Skellefteå kommun – en småort i Byske socken i Skellefteå kommun
 Liden, Sagu kommun – en by i Sagu kommun, Finland 
 Liden, Kristinestad – en gårdsgrupp i Tjöck i Kristinestad, Finland

Annat 
 M/F Liden ett passagerarfartyg med Örebro som hemmahamn

Se även
Ådals-Liden
Lid
Lida